Серан () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Серан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Серан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Серан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан